FCPGA - Flip-chip pin grid array (FCPGA), integrált áramkör tokozási fajta
FPGA - Field-programmable gate array, programozható logikai kapukat tartalmazó hálózat